Neocrex és un gènere d'ocells de la família dels ràl·lids (Rallidae) que habita zones humides d'Amèrica del Sud.

Llista d'espècies 
Se n'han descrit 2 espècies dins aquest gènere:
 rasclet de Colòmbia (Neocrex colombiana).
 rasclet becpintat (Neocrex erythrops).

Referències 

Ràl·lids